Христиан Вейсе:
 Вейсе, Христиан Феликс (1726—1804) — немецкий поэт и писатель.
 Вейсе, Христиан Эрнст (1766—1832) — немецкий правовед.
 Вейсе, Христиан Герман (1801—1866) — немецкий философ.